

Aziende 
 Pilot Pen Corporation – una delle maggiori case produttrici di penne, con sede in Giappone

Informatica 
 Palm Pilot – modello di computer palmare di Palm, Inc.
 PILOT – linguaggio di programmazione

Musica 
 Pilot – gruppo musicale pop britannico
 Pilot – gruppo musicale rock russo
 Pilot – album di Buckethead del 2014
 Pilot – singolo di 50 Cent del 2014

Televisione 
 Episodio pilota – episodio di prova prodotto per vendere una fiction a un canale televisivo.

Altro 
 Pilot – pilota di un robot gigante, negli anime
 Pilot – edizione italiana della rivista francese di fumetti Pilote, edita in Italia dalla Edizioni Nuova Frontiera  in una prima serie, e dalla Sergio Bonelli Editore in una seconda serie
 Pilot – dissuasore di traffico automatico a scomparsa